Peach Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Peach Island (Alabama)
 Peach Island (Connecticut)
 Peach Island (Jefferson County, New York)
 Peach Island (St. Lawrence County, New York)
 Peach Island (Ohio)

in Neuseeland:
 Peach Island, anderer Name für die Insel Ohauroro Island in der Region Northland